Hauswedell ist der Familienname folgender Personen:

 Corinna Hauswedell (* 1953), deutsche Historikerin
 Ernst Hauswedell (1901–1983), deutscher Verleger und Kunsthändler